Сент-Фуа́-Сен-Сюльпі́с () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 370 км на південь від Парижа, 60 км на захід від Ліона, 45 км на північний захід від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 178 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 503,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Фуа-Сен-Сюльпіс на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Фуа-Сен-Сюльпіс на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Фуа-Сен-Сюльпіс на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Фуа-Сен-Сюльпіс на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Фуа-Сен-Сюльпіс на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара